Францисканский монастырь Святого Креста () — бывший женский монастырь ордена францисканцев, располагавшийся в районе Фрайунг баварского города Ландсхут (Нижняя Бавария) и относившийся к архиепархии Мюнхена и Фрайзинга. Был основан около 1480 года и распущен в 1802 — в результате секуляризации, проходившей в те годы в Баварском курфюршестве.

История и описание

См. также 
 Монастырь Зелигенталь
 Бывший доминиканский монастырь в Ландсхуте
 Бывший мужской монастырь Святых Петра и Павла в Ландсхуте
 Женский монастырь Святого Иосифа в Ландсхуте

Примечания

Литература 
 Beckenbauer, Alfons: Durch Armut zur Glorie des Himmels. Asamfresken, gerahmt von Stuck. Landshuts Heilig-Kreuzkirche, in: Unsere Heimat. Beilage zur Bayerischen Staatszeitung vom April 1996;
 Beckenbauer, Alfons: Die Abwürdigung des Klosters Heiligkreuz, in: Heimatbeilage der Landshuter Zeitung vom 13. Juli 1996, S. 43;
 Bleibrunner, Hans: Das ehemalige Franziskanerkloster St. Peter und Paul zu Landshut im heutigen Prantlgarten, in: Bavaria Franciscana Antiqua, München 1958 (Ehemalige Franziskanerklöster im heutigen Bayern, hg. von der bayerischen Franziskanerprovinz, Band 1), S. 33-64, insb. S. 51-54;
 Herzog, Theo: Landshut im 19. Jahrhundert, Landshut 1969, insb. S. 25;
 Die Kunstdenkmäler von Bayern. Regierungsbezirk Niederbayern. Band 16: Stadt Landshut, hg. von Felix Mader, München 1927, unveränderter Nachdruck München 1980, S. 300 f.

Ссылки 
 

Достопримечательности Ландсхута
Здания и сооружения Ландсхута
Появились в 1480 году
Исчезли в 1802 году
Монастыри Баварии